

Film
The Nest (1927), een Amerikaanse stille film uit 1927
The Nest (1988), een Amerikaanse horrorfilm uit 1988
The Nest (2020), een Brits-Amerikaanse thriller uit 2020
El Nido (film) (Engels: The Nest), een Spaanse dramafilm uit 1980
Nid de guêpes (Engels: The Nest), een Franse actiefilm uit 2002
Le Nid (Engels: The Nest), een Canadese thriller uit 2018

Televisie
The Nest (televisieserie), een Australische docuserie

Literatuur
The Nest (roman), een roman uit 2016 van Cynthia D'Aprix Sweeney

Stadion
The Nest, een stadion in Roeselare